San, ètnia
 San (lletra grega)
 San (Mali)
 San, afluent del Vístula